Utricularia pubescens  — однолетнее травянистое растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae). Первоначально вид был описан Джеймсом Смитом в 1819 году.

Распространено в Индии, тропической части Африки, Центральной и Южной Америке. Это растение произрастает на заболоченных лугах и влажных торфяных почвах, на высоте до 1 900 метров над уровнем моря. Листья мелкие, щитовидные.

Классификация 
Вид Utricularia pubescens входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Азии
Флора Африки